Городское сообщество Ванту-Конта-Венессен () — французское городское сообщество в департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Объединяет 25 городов и деревень из 6 кантонов исторической области Конта-Венессен, занимающие окрестности горной цепи Дантель-де-Монмирай, горы Мон-Ванту и горной системы Воклюза. Крупнейший город — Карпантра. Во Франции на 2011 год существовало 16 подобных городских сообществ.

Описание 
Сообщество было образовано 1 января 2003 года. Штаб-квартира Сообщества находится в мэрии крупнейшего города в его составе Карпантра.
 Президент Сообщества: Кристиан Гонне (Christian Gonnet)
 Вице-президент: мэр Карпантра Франсис Адольф (Francis Adolphe)

Сообщество занимает площадь 527,43 кв.км, общая численность населения — 66 644 человека (на 2009 год).

Состав сообщества 
 Обиньян
 Бом-де-Вениз
 Бомон-дю-Ванту
 Бедуэн
 Каромб
 Карпантра
 Крийон-ле-Брав
 Флассан
 Жигондас
 Ла-Рок-Альрик
 Ла-Рок-сюр-Перн
 Лафар
 Ле-Барру
 Ле-Босе
 Лориоль-дю-Конта
 Малосен
 Мазан
 Моден
 Сен-Дидье
 Сент-Ипполит-ле-Граверон
 Сен-Пьер-де-Вассоль
 Саррьян
 Сюзетт
 Вакерас
 Венаск

Городские агломерации по алфавиту
Ванту
Воклюз